

Pessoas
Erwin Christophersen
Henning Christophersen (1939 - 2016)
Sven-Sören Christophersen (1985 -)
Thies Christophersen (1918−1997)

Localidades
Christophersen (Santa Fé)

Veja também
Christoffersen
Kristoffersen

Desambiguação